Овчаре може бити:

 Овчаре (Косовска Митровица), насеље у општини Косовска Митровица, КиМ, Република Србија
 Овчаре (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Овчаре (Кутјево), насеље у граду Кутјеву, Славонија, Република Хрватска